Лохлинбридж (Лилинбридж;  ; , «мост полудолины») — деревня в Ирландии, находится в графстве Карлоу (провинция Ленстер) у трасс  и  на берегах реки Барроу.

Ночью 28 ноября 1999 года в Карлоу был кратковременно замечен блестящий огненный шар, пропавший с громким хлопком. 12 декабря 1999 года пожилая дама в Лохлинбридже нашла несколько кусков метеорита; позже были найдены ещё два. Метеорит, названный Лохлинбриджским, суммарным весом в 220 грамм, стал первым, собранным в Ирландии с 1865 года, и первым упавшим метеоритом, найденным с 1991 года в Ирландии или Великобритании. Предыдущий же ирландский метеорит был найден в Дандраме.

Демография 
Население — 674 человека (по переписи 2006 года). В 2002 году население составляло 646 человек.

Данные переписи 2006 года:

Примечания 

Населённые пункты графства Карлоу